Redlin steht für:
 Redlin (Herzberg), Gemeindeteil der Stadt Herzberg (Elster) in Brandenburg
 Redlin (Siggelkow), Ortsteil der Gemeinde Siggelkow in Mecklenburg-Vorpommern
 Redlin (Wyśmierzyce), Ort im Powiat Białobrzeski, Woiwodschaft Masowien, Polen
 deutscher Name eines Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, siehe Redlino

Redlin ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Neumann-Redlin von Meding (* 1941), deutscher Gynäkologe, Königsberg-Historiker und Musiker
 Heinrich Redlin (1858–1920), deutscher Politiker (DDP)
 Hermann Redlin (* 1931), deutscher Parteifunktionär (SED)
 Rolland W. Redlin (1920–2011), US-amerikanischer Politiker
 Michael Redlin, Bernsteinmeister in Danzig in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Neu Redlin, Gemeindeteil von Marienfließ
 Redling
 Redliny („Redlinsfelde“) im Powiat Kamieński